Baylet ist der Familienname folgender Personen:

 Évelyne Baylet (1913–2014), Politikerin
 Jean Baylet (1904–1959), Journalist und Politiker
 Jean-Michel Baylet (* 1946), Politiker
 Léon Baylet (1867–1942), Politiker